Panašování (z fr. „panaché“ = pestrý) je výraz používaný v češtině ve dvou významech:

 v botanice a zahradnictví = variegace, pestrolistost – trvalá změna zbarvení listů nebo i stonků způsobená poruchou tvorby rostlinných barviv.
 v politice – volební praktika, která umožňuje výběr kandidátů napříč volebním spektrem tj. z různých stranických kandidátních listin.